Тейлор () — власні назви англійського походження, утворені від слова tailor, що означає «кравець».

Персоналії 
 Тейлор (прізвище)
 Тейлор (ім'я)

Адміністративні одиниці

Тейлор (Британська Колумбія) — містечко в провінції Британська Колумбія

Валя-Тейлор — комуна у повіті Тулча в Румунії

Тейлор (округ) — назва семи округів
 Тейлор — місто, штат Алабама
 Тейлор — місто, штат Аризона
 Тейлор — місто, штат Арканзас
 Тейлор — місто, штат Мічиган
 Тейлор — місто, штат Міссісіпі
 Тейлор — місто, штат Нью-Йорк
 Тейлор — місто, штат Північна Дакота
 Тейлор — місто (боро), штат Пенсільванія
 Тейлор — місто, штат Техас
 Тейлор — селище, штат Небраска
 Тейлор Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсильванія
 Тейлор Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Тейлор Тауншип — селище в окрузі Фултон, штат Пенсильванія
 Тейлор Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Тейлор — селище, штат Вісконсин
 Тейлор — переписна місцевість, штат Вайомінг
 Тейлор — невключена територія в штаті Індіана
 Тейлор — невключена територія в штаті Меріленд

Гори 
 Тейлор — гірський хребет в регіоні Кентербері, у Новій Зеландії.

Інше 
 2603 Тейлор — астероїд головного поясу.
 Елізабет Тейлор — діамант вагою 33,19 карат.
 Тейлор-Бартон — діамант вагою 69,42 карат.